Sardoura pode ser:
 Santa Maria de Sardoura - freguesia do concelho de Castelo de Paiva;
 São Martinho de Sardoura - freguesia do concelho de Castelo de Paiva.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos